Dyhr ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolas Dyhr (* 2001), dänischer Fußballspieler
 Pia Olsen Dyhr (* 1971), dänische Politikerin (Socialistisk Folkeparti)